Покорное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Покорное — прежнее, до 2004 г., название аула Баймырза в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Покорное — деревня в Смоленском районе Смоленской области.